

Козеґлови — місто в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Козеґлови — гміна в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Козеґлови — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Козеґлови — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Козеґлови — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Козеґлови — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства